Sättler ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Sättler (1927–1998), deutscher Künstler
 Elisabeth Sättler, Geburtsname von Elisabeth Rethberg (1894–1976), deutsche Sopranistin
 Franz Sättler (1884–um 1942), deutscher Okkultist und Alchemist

Siehe auch:
 Sattler (Begriffsklärung)
 Sadtler
 Saddler